El Torneig de Chennai 2022, oficialment conegut com a WTA Chennai Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de setembre de 2022 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

La tennista txeca Linda Fruhvirtová va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques a l'Índia
Chennai
2022 a Àsia